Чемпионат Фиджи по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Фиджи по шоссейному велоспорту, проводимый Федерацией велоспорта Фиджи. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Женщины. Групповая гонка.

Женщины. Индивидуальная гонка.

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Мужчины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Групповая гонка. на сайтах статистики  •  CQranking  •  Cycling Archives  •  ProCyclingStat  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  •  Cycling Archives

Фиджи
Велогонки на Фиджи
Шоссейный велоспорт